Алфериха — название населённых пунктов в России:

 Алфериха — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Алфериха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.